Денис Николаевич Машкарин (17 мая 1973, Ленинград) — российский футболист, защитник и полузащитник.

Воспитанник ленинградского футбола, карьеру на высшем уровне начал в московском ЦСКА. Затем играл в «Торпедо», новороссийском «Черноморце», ФК «Химки». Участник матча 4 ноября 1992, в котором ЦСКА обыграл на «Камп Ноу» «Барселону» — 3:2 и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Машкарин автор второго гола армейцев на 57-й минуте.

После завершения профессиональной футбольной карьеры отвечал за спортивную составляющую в дочерней фирме «Газпрома», которая проводит корпоративные мероприятия. В 2010 году выступал в Первенстве России среди ЛФК за команду «Варяги» (Москва). Является лицензированным футбольным агентом. С 2012 года — сотрудник селекционной службы ЦСКА.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте zenit-history.ru
 Интервью на сайте ФК «Химки»

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК ЦСКА-2 Москва
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Торпедо-2»
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Черноморец-2» Новороссийск
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Ротор-2»
Футбольные агенты